Wyssenbach ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Rudolf Wyssenbach (1550–1604), Zürcher Drucker und Verleger
 Rudolf Wyssenbach (1527–1572), Zürcher Zeichner, Formschneider, Drucker und Verleger